

Filmművészet 

 Szökésben (Eredeti címén: Exiled in America), Paul Leder 1992-es amerikai filmje
 Szökésben (Eredeti címén: The Getaway), Roger Donaldson 1994-es amerikai-japán koprodukcióban készült filmje
 Szökésben (Eredeti címén: Pobeg), Egor Konchalovskiy 2005-ös orosz filmje
 Szökésben (Eredeti címén: Runaway), 2006-os, 11 részes amerikai televíziós sorozat

Irodalom 
 Szökésben, Jim Thompson 1959-es regénye, amiből az azonos című film készült
 Szökésben, Reed Albergotti és Vanessa O'connell 2013-as regénye
 Szökésben, James Grippando 2016-os regénye